El nombre Cindy ha sido usado por siete ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 1959 - Huracán Cindy - Fue un huracán categoría 1.
 1963 - Huracán Cindy - Fue un huracán categoría 1.
 1981 - Tormenta tropical Cindy.
 1987 - Tormenta tropical Cindy.
 1993 - Tormenta tropical Cindy.
 1999 - Huracán Cindy - Fue un huracán categoría 4.
 2005 - Huracán Cindy - Fue un huracán categoría 1.